Chamberlain Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chamberlain Hill (Connecticut)	
 Chamberlain Hill (New York)	
 Chamberlain Hill (Oregon)	
 Chamberlain Hill (Chittenden County, Vermont)	
 Chamberlain Hill (Orleans County, Vermont)